Сония Бергамаско (; род. 16 января 1966, Милан, Италия) — итальянская актриса театра и кино.

Биография 
Соня Бергамаско родилась 16 января 1966 года в Милане. После школы окончила Миланскую консерваторию имени Джузеппе Верди, где училась игре на фортепиано. В конце 1980-х решает заниматься актерской игрой и поступает в актерскую школу Театра Пикколо в Милане, которую закончила в 1990 году.

После нескольких лет работы в театре, в 1994 году Соня Бергамаско дебютировала в кино, снявшись в короткометражке Марио Мартоне, которая вошла в киноальманах «Удивительные истории».

Популярность Сони Бергамаско обрела после выхода в 2008 г. фильма «Бешеная кровь». С 1999 г. Снимается в сериале "Комиссар Монтальбано". В 2016 году она сыграла в фильме «К чёрту на рога», за что была номинирована на итальянскую национальную кинопремию «Давид ди Донателло» за «лучшую женскую роль второго плана».

В 2016 году Соня Бергамаско была выбрана ведущей церемоний открытия и закрытия 73-го Венецианского кинофестиваля.

В 2017 году Бергамаско снялась в фильме Риккардо Милане «Как кошка на кольцевой дороге», сыграв роль Луче, за которую в 2018 году была номинирована как лучшая актриса второго плана на премию «Давид ди Донателло».

Кроме актёрской игры, Соня Бергамаско выступает также с небольшими музыкальными концертами и шоу.

Примечания

Ссылки 

Актёры театра Италии